Slovo Úžlabina může znamenat:
 Údolí – knižně řečeno
 Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině – zkratka pro tuto školu